Línea 66 puede referirse a:

 Línea 66 (Córdoba) de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 66 (EMT Madrid) de autobuses de Madrid, España.
 Línea 66 (Media Distancia) de ferrocarriles de media distancia de Andalucía, España.
 Línea 66 (AMDET) antigua línea de ómnibus de Montevideo, Uruguay.